Jolanta Münch (ur. 18 lutego 1962 w Chełmie), polska pianistka i klawesynistka.
 Charles Münch (1891–1968), francuski dyrygent 
 Baron Eligius Franz Joseph von Münch-Bellinghausen (1806–1871), austriacki dramaturg
 Hans Münch, doktor SS
 Werner Münch, niemiecki polityk
Zobacz też:
 Munch